

Astronomia 
 Tortola Facula – struttura geologica della superficie di Titano

Geografia 
 Tortola – isola delle Isole Vergini britanniche
 Tórtola de Henares – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Altro 
 Albacora of Tortola – yacht di lusso costruito nei Paesi Bassi

Pagine correlate 
 Tortoli